

Zmarli 
 Tiglat-Pileser II, król asyryjski